Prižmić oder Prizmić ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Čolić-Prizmić (* 1966), kroatische Schauspielerin
 Dino Prižmić (* 2005), kroatischer Tennisspieler